Stevens Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stevens Building (Oregon), ID-Nr. 98000213
 Stevens Building (Texas), ID-Nr. 84001614